Strato steht für:

 Strato, deutscher Internetdienstanbieter
 Strato 1, deutsches Höhenforschungsflugzeug, siehe Grob G 520
 Strato 2C, deutsches Höhenforschungsflugzeug, siehe Grob G 850
 Helio H-392 Strato Courier, US-amerikanisches Leichtflugzeug, Variante der Helio Courier
 Strato, österreichische Pkw-Modellbezeichnung der Custoca Fiberglass Austria
 Pontiac Strato Chief, kanadische Pkw-Modellbezeichnung, siehe Pontiac Laurentian
 Strato, Lkw-Modellbezeichnung der Seddon Atkinson

Siehe auch:
 Straton

Abkürzung